skót nép
scots nyelv: skót nyelvjárás 
Skócia